Мосейчук — фамилия. Известные носители:
 Мосейчук, Виктор Николаевич (род. 1951) — советский и российский самбист и дзюдоист, тренер по дзюдо, мастер спорта СССР.
 Мосейчук, Наталья Николаевна (род. 1973) — украинская журналистка и телеведущая.
 Мосейчук, Юрий Юрьевич (род. 1971) — украинский футбольный судья.